L'expression filles de joie peut faire référence à :
 fille de joie, femme prostituée ;
 Filles de joie, un film belgo-français, sorti en 2020.